Högfors steht für:
 Högfors, schwedischer Name der finnischen Stadt Karkkila
 Högfors (Norberg), schwedischer Ort mit einer Erzgrube in der Gemeinde Norberg